771 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 771 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 250069.
 771 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 297351.